Herrnwies ist der Ortsname von

 Herrnwies (Elisabethszell), Ortsteil der Gemeinde Haibach in der Gemarkung Elisabethszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Herrnwies (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach in der Gemarkung Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Herrnwies (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Herrnwies (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch
Herrenwies
Herrenwieser